Cette page présente le classement de la première division belge de football féminin lors de la saison 1986-1987. 

Ce championnat est disputé par 14 équipes. Il est remporté par le Brussel Dames 71, c'est le  pour les Bruxelloises.

Championnat de Belgique féminin de football
D1 femme
D1 femme